Hartherz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Emanuel Hartherz (1842–1915), deutscher Bildhauer und Politiker (1883–1894 und 1897–1908 Stadtverordneter in Frankfurt am Main, 1893–1915 Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags bzw. des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau)
 Florian Hartherz (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Jochen Hartherz, deutscher Hochschullehrer (1972–2009 Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik, Wettbewerbspolitik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes)
 Peter Hartherz (1940–2018), deutscher Pädagoge, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Hartrad#Familienname